Måske uskyldig (eng. Presumed Innocent) er en spændingsroman fra 1987 af Scott Turow.

Måske uskyldig kan også referere til:
 Måske uskyldig (film) (eng. Presumed Innocent) − en thriller fra 1990 med Harrison Ford i hovedrollen, instrueret af Alan J. Pakula og baseret på spændingsromanen.
 Måske uskyldig (dokumentarfilm) − en dokumentarfilm fra 2009 af Nagieb Khaja.